Als Luchsstein werden folgende Objekte bezeichnet:

 Luchsstein, eine bestimmte fossile Form
 Luchsstein (Ostharz), ein Gedenkstein zur Erinnerung an den letzten am Brocken erlegten Luchs
 Luchsstein (Westharz), ein Gedenkstein zur Erinnerung an den letzten im Harz erlegten Luchs
 Luchsstein (Sächsische Schweiz), ein Gedenkstein zur Erinnerung an den letzten, 1743 in der Sächsischen Schweiz erlegten Luchs